Фана:

 Фана — в суфизме концепция растворения мистика в Боге.
 Фана, Мзонке (род. 1973) — южноафриканский боксёр-профессионал.
 Аит-Фана, Карим (род. 1989) — марокканский футболист, нападающий, игрок сборной Марокко.